Claustulaceae är en familj av svampar. Claustulaceae ingår i ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Claustulaceae